Den Familiennamen Schnürle tragen:

Adolf Schnürle (1897–1951), deutscher Ingenieur
Fritz Schnürle (1898–1937), deutscher Fußballspieler